Hoog- en Groenland (molen), een voormalige poldermolen ten noorden van Baambrugge in de provincie Utrecht
 Hoog- en Groenland (polder), een polder in de provincie Utrecht ten noorden van Baambrugge in de voormalige gemeente Abcoude